Kecamatan Kedungbanteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedungbanteng (distrikt i Indonesien, lat -7,34, long 109,21), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kedungbanteng (distrikt i Indonesien, lat -6,98, long 109,22), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar